GP2 sezona 2005 se je začela 23. aprila 2005 na italijanskem dirkališču Imola in končala 30. septembra 2005 v bahrajnski Manami. Naslov prvaka je osvojil Nemec Nico Rosberg.

Dirkači in moštva
Opomba: Vsa moštva uporabljajo šasijo Dallara in Renaultove Mecachrome motorje.

Opombe: 
 Giorgio Mondini je zamenjal Ryana Sharpa za madžarske dirke.
 Toni Vilander je zamenjal Gianmario Brunija za italijanske dirke.
 Gianmaria Bruni je zamenjal Ferdinanda Monfardinija za belgijske dirke.
 Ferdinando Monfardini je zamenjal Tonija Vilandra za bahrajnske dirke.

Koledar dirk
V sezoni 2005 je potekalo 23 dirk na dvanajstih različnih dirkališčih. Ob enajstih dirkaških vikendih je bila po ena dirka v soboto in nedeljo, izjema je le Circuit de Monaco, kjer je bila le ena dirka.

Rezultati

Dirkači
Legenda, odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)
{|
|

* Zvezdica označuje, da je bil najboljši štartni položaj osvojen zaradi osemga mesta na prvi dirki.

Opomba: Šprint dirka v Spaju je bila predčasno končana in podeljene so bile polovične točke.

Moštva

2005
2005 v športu